Ehret ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Ehret (* 1953), deutscher Handballspieler
 Arnold Ehret (1866–1922), deutscher Ernährungsforscher und Buchautor
 Birgit Ehret-Zamulo (* 1950),	österreichische Schauspielerin, siehe Birgit Zamulo
 Charles F. Ehret (1923–2007), US-amerikanischer Chronobiologe
 Christopher Ehret (* 1941), US-amerikanischer Historiker
 Dieter Ehret (* 1959), deutscher Politiker (FDP)
 Fabrice Ehret (* 1979), französischer Fußballspieler
 Georg Dionysius Ehret (1708–1770), deutscher Botaniker
 HD Ehret (Hans Dieter Ehret; * 1936), deutscher Künstler
 Jean Ehret (* 1967), luxemburgischer Theologe und Literaturwissenschaftler

 Marianne Bleeke-Ehret (1933–2005), deutsche Bildhauerin
 Michael Ehret (* 1969), deutscher Jazzschlagzeuger
 Oliver Ehret (* 1964), deutscher Politiker (CDU)
 Peter Ehret (1954–1981), deutscher Synchronsprecher
 Pierre Ehret (* 1956), deutscher Unternehmer und Automobilrennfahrer
 Robert Ehret (1925–2022), deutscher Bankmanager
 Uwe Ehret (1955–2013), deutscher Fußballspieler und -trainer